Østerstrand kan have flere betydninger:
 Østerstrand (Fredericia) – Bystrand beliggende ved Fredericia
 Østerstrand (Hou) – fredet område på nordspidsen af Langeland
 Østerstrand (Nykøbing Mors) – Strand beliggende i den nordlige del af Nykøbing Mors